Macina peut désigner :

Personnalités 

 Anna Macina (1973-), une femme politique italienne.

Au Mali 

 Ké-Macina, une ville malienne dans le cercle de Macina et la région de Ségou ;
 le delta intérieur du Niger ;
 l'empire peul du Macina ;
 la katiba Macina, groupe salafiste djihadiste malien impliqué dans la guerre du Mali et actif depuis 2015 ;
 Macina, une race de mouton domestique originaire du Mali.

Hors d'Afrique 

 Mačina, un village de Serbie situé dans la municipalité de Prokuplje, district de Toplica.